Натуральне число 1754
 1754 рік до нашої ери
 1754 рік нашої ери